NCAI steht für:
 National Congress of American Indians
 Flughafen Aitutaki (ICAO-Code), Flughafen der zu den Cookinseln gehörenden Insel Aitutaki

Abkürzung